

Hydronyme 
 La Colmont est une rivière française qui coule dans les départements de la Manche (50), de la Mayenne (53) et de l'Orne (61). C'est un petit affluent abondant de la Mayenne en rive droite, donc un sous-affluent de la Loire par la Maine.

Toponymes

Châtillon-sur-Colmont est une commune française, située dans le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire.
 Saint-Mars-sur-Colmont est une commune française, située dans le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire.
 Le Manoir de Colmont est un manoir de la commune française de Perriers-sur-Andelle.

Colmont, , est un village de la commune belge de Tongres. On y trouve :
 Le Château fort de Colmont;
 Le Château de Colmont.

Colmont, est un village de la commune néerlandaise de Voerendaal.

Patronyme 
 Bernard de Colmont, aventurier français.
 Henri-Camille Colmont de Vaugrenant, militaire français.

Nom de plumes 
 Marie Colmont, écrivaine française.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme